Война́ в Перси́дском зали́ве может означать:

 Первая война в Персидском заливе — конфликт 1991 года между Ираком и Многонациональными силами во главе с США. Некоторые западные авторы относят это название к ирано-иракской войне 1980—1988 годов.
 Вторая война в Персидском заливе (Иракская война) — название, иногда используемое для обозначения вторжения войск США и Великобритании в Ирак в 2003 году. Некоторыми авторами относится к войне 1991 года (см. выше).
 Третья война в Персидском заливе — название, также иногда используемое для обозначения вторжения войск США и Великобритании в Ирак в 2003 году (когда первой по счёту войной считается ирано-иракская).